Jalacingo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jalacingo, Veracruz, ort, 
 Jalacingo (kommun), Veracruz, 
 Jalacingo, Puebla, ort, Tetela de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar